Бабін — російське прізвище. Жіноча форма — Бабіна.

Відомі носії 
 Бабін Анатолій Васильович (1900–1946) — радянський військовий інженер.
 Бабін Борис Володимирович (1981) — Доктор юридичних наук, Професор
 Бабін Євген Петрович — доктор хімічних наук.
 Бабін Михайло Павлович (1909–1978) — удмуртський науковець, ректор Удмуртського державного педагогічного інституту.
 Бабін Михайло Павлович — заслужений учитель Республіки Башкортостан.

Населені пункти та їхні частини

 Бабін — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бабін — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Бабін — село в гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Бабін — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Бабін — село в гміні Беліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Бабін — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Бабін — частина села Окалев в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Бабін — осада в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Бабін — осада в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Бабін — село, громада округу Наместово, Жилінський край.
Російські прізвища

Примітки